El apellido italiano Allegri corresponde a varias personalidades:

 Ángel Natalio Allegri, apodado "Chupete" (1926–1981), jugador argentino de fútbol
 Antonio Allegri da Correggio (1489–1534), pintor italiano del Renacimiento
 Domenico Allegri (1585?-1629), cantante y compositor italiano
 Gregorio Allegri (Roma, circa 1582-ibídem, 17 de febrero de 1652) fue un sacerdote, cantante y compositor italiano
 Massimiliano Allegri (1967), exfutbolista y director técnico italiano
 Pomponio Allegri (1522-1594), pintor italiano, hijo del pintor Antonio Allegri da Correggio.
 Ricardo Allegri (1958), neurocientífico, médico neurólogo y psiquiatra argentino.